Super League eller Superleague (på dansk: superliga) kan referere til flere sportskonkurrencer:

Fodbold 
 Chinese Super League, den kinesiske superliga i fodbold
 European Super League, en ide om en fælles europæisk superliga i fodbold
 The Super League, en annonceret europæisk superliga for de bedste fodboldhold (2021)
 Indonesia Super League, den indonesiske superliga i fodbold
 FFSA Super League, den højeste regionalliga i sydaustralsk fodbold
 Græske Superleague, den græske superliga i fodbold
 Schweiziske Super League, den schweiziske superliga i fodbold
 FUFA Super League, den ugandiske superliga i fodbold

Basketball 
 Irish Basketball Superleague, den højeste liga i irsk basketball

Håndbold 
 SK Handball Super League, tophåndboldliga i Sydkorea

Ishockey 
 Ice Hockey Superleague, en tidligere britisk turnering.

Indendørs cricket 
 Superleague, forskellige turneringer i indendørs cricket i Australien.

Kickboxing 
 Thai & Kickbox SuperLeague, et tidligere europæisk kickboksning forbund

Motorsport 
 Superleague Formula, en fodboldklubbaseret motorsportsserie

Netball 
 Netball Superleague højeste liga i britisk netball
 Netball Super League højeste netballliga i Singapore

Rugby League 
 Super League Rugby, Europas højeste rugbyturnering
 Super League (Australien) en forløber til National Rugby League
 Super League International Board
 Super League war, striden over tvrettigheder som medførte etableringen af European Super League og National Rugby League

Rugby Union
 Rugby Canada Super League
 Rugby Super League (USA)

Bordtennis 
 China Table Tennis Super League
 Table Tennis Victoria Super League